Sterr ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Sterr (1933–2011), deutscher Musiker
 Heinrich Sterr (1919–1944), deutscher Militärflieger
 Horst Sterr (* 1948), deutscher Geograph
 Johann Sterr (1933–2011), deutscher Ringkämpfer
 Kaspar Sterr (1744–1814), deutscher Geistlicher, Lehrer, Meteorologe
 Michele Sterr, deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Simone Sterr (* 1970), deutsche Theaterregisseurin und Intendantin

Siehe auch:
 Ster, ein Raummaß für Holz 
 Ster (Werbevermarkter), Abkürzung von Stichting Ether Reclame, Stiftung